Die Egyptian Premier League 1993/94 war die 37. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball. Meister wurde zum 23. Mal sowie zum ersten Mal seit 1989 al Ahly SC. Seit der Vorsaison nicht mehr in der höchsten Spielklasse vertreten waren Tanta FC, Al Menia und Al-Sekka Al-Hadid.

Neu in der Liga waren al Mokawloon Al Arab und El Mansoura SC nach einem Jahr sowie Tersana SC seit zwei Jahren Abstinenz. Nur al Mokawloon Al Arab konnte die Klasse halten. Der dritte Absteiger war Al-Merreikh, das seit 1986/87 in der höchsten Spielklasse vertreten war. Der Pokalwettbewerb wurde in der Saison 1993/94 nicht ausgetragen.

Modus 

Jede der 14 Mannschaften spielte je zweimal gegeneinander.

Tabelle

Meisterschafts-Playoff 

Da Ismaily SC und al Ahly SC punktegleich waren, wurde ein Entscheidungsspiel ausgetragen, um den Meister zu ermitteln. Die gleiche Situation war Egyptian Premier League 1990/91 bestanden, auch damals waren Ismaily SC und al Ahly SC die Kontrahenten, damals hingegen konnte Ismaily SC die Begegnung für sich entscheiden. Dieses Spiel wurde von al Ahly SC mit 4:3 gewonnen.

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 1993/94